Ludwig Damböck ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Damböck (Unternehmer, 1799) (1799–1850), österreichischer Textilunternehmer 
 Ludwig Damböck (Unternehmer, 1838) (1838–1886), österreichischer Textilunternehmer